Ро́берт Ива́нович Аболи́н (;  Лифляндская губерния — 27 января 1938, Ленинград) — российский и советский геоботаник, почвовед, физико-географ, исследователь Восточной Сибири и Центральной Азии. Доктор биологических и сельскохозяйственных наук (1934, по совокупности работ), профессор (1929).

Основные этапы жизни 
Родился 18 мая 1886 года (по ст. ст.) в Рижском уезде Лифляндской губернии, в семье латышских крестьян.

С 1905 года участвовал в революционном движении. С 1907 года жил в Санкт-Петербурге на нелегальном положении, учился на Санкт-Петербургских сельскохозяйственных курсах.

С 1909 года участвовал в исследованиях Сукачёва В. Н. болот Псковской и Новгородской губерний.

В 1911—1912 гг. работал в составе Нерчинской экспедиции в Забайкалье, организованной Переселенческим управлением  по Восточной Сибири.

В 1913 году окончил Петербургский лесной институт. В этом же году был призван в армию, но вскоре комиссован.

С 1915 по 1918 год лично и с учениками активно изучал растительность Центральной Азии, собрал обширные коллекции растений, хранящиеся в Гербарии (ТАК) Ташкентского университета, заведовал астрономической лабораторий в г. Верном.

В 1918—1922 гг. и с 1924 по 1930 год работал в Ташкенте — управляющим садоводческим совхозом «Капланбек»; заведующим сельскохозяйственным и научно-техническом отделами Наркомзема Туркестанской республики; редактором журнала «Ирригация, сельское хозяйство и животноводство»; одним из организатором Института почвоведения и геоботаники при Туркестанском университете, заведующим геоботаническим отделом этого института; преподавателем, профессором кафедры луговедения Среднеазиатского государственного университета.

В 1922—1924 годах — преподаватель Петербургского Сельскохозяйственного института, одновременно занимая должность учёного специалиста Северо-Западной опытно-мелиоративной станции.

В послеташкентский период с 1930 по 1931 год — учёный специалист Института агропочвоведения в Ленинграде. В 1932 по 1937 год — заведующий бюро освоения пустынь во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР), одновременно занимая должность профессора кафедры геоботаники биолого-почвенного факультета Ленинградского университета, совершил экспедицию в Дагестан.

18 декабря 1937 года арестован. 17 января 1938 года Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР приговорён по статьям 17—58—8, 58—7—11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 27 января 1938 года расстрелян в Ленинграде.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 1930-е гг. — ул. Герцена, д. 10, кв. 10.

Научная деятельность 
Работал в Среднеазиатском государственном университете (САГУ), Всесоюзном институте растениеводства (ВИР), Почвенном институте АН СССР, Ленинградском университете; проводил полевые исследования в Псковской и Новгородской губерниях, в Восточной Сибири, Центральной Азии и Дагестане.

Развил концепцию К. Х. Мерриема (1894, 1898) о «жизненных зонах»:

В работе «Опыт эпигенологической классификации болот» (1914), основанной на результатах экспедиций в Псковскую и Новгородскую губернии, Аболин теоретически обосновал необходимость изучения малых природно-территориальных комплексов, выделил поверхностные образования литогенной поверхности под именем эпигенов (рельеф, растительность и т. п.). Совокупность эпигенов он объединил в эпигенему — систему поверхностных природных комплексов. По его предположению, формирование эпигенем идёт под влиянием экзогенных процессов, превращающих поверхность Земли в кору выветривания. Эпигенему Аболин расчленял на климатически обусловленные эпизоны, включающие эпиобласти. Внутри эпиобласти Аболин выделил эпитипы. Строение и эволюция болотного типа изложены им на изучении отдельных участков болота, которые он назвал эпиморфами. В развитии болот Аболин выделял три фазы развития: озёрно-речную, грунтовую и фазу атмосферного питания. В статье «Болотные формы Pinus silvestris L.» (1915) Аболин выделил четыре экологические болотные формы сосны обыкновенной.

Обобщающей работой по изучению Восточной Сибири стала сводка «Геоботаническое и почвенное описание Лено-Вилюйской равнины» (1929).

Главными направлениями работ Аболина в ташкентский период были геоботанические и почвенные описания, естественно-историческое районирование, кормовая база животноводства, полезные растения, освоение пустынь. Среди многочисленных работ Аболина этого периода важны «Основы естественно-исторического районирования Советской Средней Азии» (1929), в которой приведено районирование территории Средней Азии по тепловым поясам на основании климатических признаков, и книга «От пустынных степей Прибалхашья до снежных вершин Хан-Тенгри» (1930), которая включает описание вертикальных ландшафтных поясов, или, по терминологии Аболина, «зон жизни», Семиречья.

Печатные труды 
 
 Тайга между реками Нерчей и Куенгой в Забайкальской области // Предварительный отчёт об организации и исполнении работ по исследованию почв Азиатской России в 1911 г. — СПб., 1912. — С. 29—43.
 
 Постоянная мерзлота грунтов и ископаемый лёд // Зап. Читинск. отд. Русск. геогр. общества. Вып. 9. — Чита, 1913. — С. 19—108.
 Опыт эпигенологической классификации болот // Болотоведение. № 3—4. — 1914. — С. 230—287.
 Болотные формы Pinus silvestris L. // Тр. Бот. муз. Акад. наук. Т. 14. — Пг., 1915. — С. 62—84.
 
 
 
 
 
 
 К вопросу о классификации болот Северо-Западной области // Мат-лы по опытн. мелиор. делу. Вып. 2. — М. : Гос. институт сел.-хоз. мелиорации, 1928. — С. 3—55.
 Основы естественно-исторического районирования Советской Средней Азии // Тр. Средне-Азиат. гос. университета. Сер. XII-а. География. Вып. 2. — Ташкент : Изд-во Средне-Азиат. гос. университета, 1929. — С. 1—75.
 Геоботаническое и почвенное описание Лено-Вилюйской равнины. — Л. : Изд-во Акад. наук, 1929. — 372 с. — (Тр. Комисс. по изуч. Якутск. АССР ; т. 10).
 Южная часть Алма-атинского Округа Казакской АССР в естественно-историческом отношении. — Тр. Института почвовед. и геобот. САГУ, Казахстанск. сер. Вып. 1. — Ташкент, 1929. — С. 1—63.
 Восточная часть Сыр-Дарьинского округа Казакской АССР в естественно-историческом отношении. — Тр. Института почвовед. и геобот. САГУ, Казахстанск. сер. Вып. 2. — Ташкент, 1929. — С. 1—52.
 
 
 От пустынных степей Прибалхашья до снежных вершин Хантенгри. Ч. 1. Геоботаническое и почвенное описание южной части Алматинского округа Казакской АССР. — Тр. Института почвовед. и геобот. САГУ, Казахстанск. сер. Вып. 5. — Л.: Наркомзем Казак. АССР (Алмата) и Институт почвовед. и геоботаники Средне-Азиат. гос. университета (Ташкент). 1930 — С. 1—176.
 
 
 
 
 
 Древесная растительность и леса Средней Азии // Дендрология с основами лесной геоботаники. — Л.: Сельхозгиз, 1934. — C. 477—549.
 Горные пастбища Киргизии и их реконструкция // Тр. Киргизск. компл. эксп. АН СССР. Том 4, вып. 1. — Л., 1934. — 148 с. (совместно с Е. П. Коровиным и М. М. Советкиной).

Память 
Именем Аболина названы:
 ледник Аболина, его высшая точка (4051 м) пик Аболина и перевал Аболина в Джунгарском Алатау;
  в Антарктиде.

Примечания

Литература 
 Кафанов А. И., Кудряшов В. А. Классики биогеографии: библиографический указатель. 2005.
 Краткая географическая энциклопедия. Т. 5 / Гл.ред. Григорьев А. А.
 Мильков Ф. Н. Словарь-справочник по физической географии. — Изд. 2-е доп. — М. : Мысль 1970—344 с.
 Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь. Том I. А-Б. / Сост. С. Ю. Липшиц. — М.: Изд-во МОИП, 1947. — 336 с.

Ссылки 
 Аболин Роберт Иванович — Научно-информационный портал по почвоведению
 Кафанов А. И., Кудряшов В. А., 2005. Классики биогеографии : биобиблиографический указатель: Аболин Роберт Иванович

Экологи СССР
Экологи России
Ботаники по алфавиту
Ботаники Российской империи
Геоботаники СССР
Геоботаники России
Почвоведы Российской империи
Почвоведы СССР
Почвоведы России
Преподаватели биологического факультета Санкт-Петербургского университета
Сотрудники ВИР
Члены Русского ботанического общества
Биологи, репрессированные в СССР
Казнённые учёные
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году